Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1995 — дебютный розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1995 году турнир прошёл с 13 по 20 марта. Соревнование завершало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Australian Open.

Общая информация 
Петербургский турнир образовался в календаре основного тура ассоциации 1995 года после того, как прекратил своё существование чемпионат в испанской Сарагосе. Новый приз приняли корты, разбитые на территории СКК «Петербургский». Сроки проведения турнира совпали с временем проведения более статусного чемпионата в американском Ки-Бискейне, однако организаторам удалось привлечь к себе несколько теннисистов из элитной группы рейтинга: так посев одиночного приза возглавил Евгений Кафельников (тогдашняя девятая ракетка мира), а парного — Андерс Яррид и Мартин Дамм (тогдашние 24-й и 25-й номера рейтинга).

Россиянин, в итоге, без особых проблем реализовал свою сетку в титул, проиграв за пять матчей лишь сет, а в финале справившись с несеянным французом Гийомом Рау. Трое из четверых участников полуфиналов представляли Россию: помимо Кафельникова в эту стадию пробились Александр Волков и Андрей Чесноков; четверо из восьми сеянных уступили уже в стартовом матче. Путь шведа и чеха к титулу также не получился очень сложным — ни в одном из матчей они не проиграли более шести геймов, финале лишили Кафельникова стать абсолютным чемпионом домашнего турнира, переиграв его альянс со швейцарцем Якобом Гласеком. Как и в одиночном турнире в парах половина команд посева покинула соревнование уже в первом раунде. Для 34-летнего Яррида эта победа стала последней в ходе его карьеры в основном туре ассоциации.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Евгений Кафельников обыграл  Гийома Рау со счётом 6-2, 6-2.
 Кафельников выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рау уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Е.Кафельников
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Д.Сэпсфорд
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Каратти
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Яррид
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Г.Дзелде
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Л.Манта
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Я.Гласек
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Т.Карбонель
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С.Доседел
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Ларо
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р.Жильбер
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Антонич
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К.Карлсен
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Й. Ренценбринк
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Р. Сабэу
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= А. Волков
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Е. Кафельников
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Яррид
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Г.Дзелде
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Я.Гласек
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С.Ларо
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А. Антонич
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Карлсен
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= А. Волков
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Е. Кафельников
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Я. Гласек
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С. Ларо
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= А. Волков
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Е. Кафельников
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= А. Волков
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Мартин Дамм /  Андерс Яррид''' обыграли  Якоба Гласека /  Евгения Кафельникова со счётом 6-4, 6-2.
 Дамм выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Яррид выигрывает 2-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1995
 Открытый чемпионат Москвы 1995

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Март 1995 года
1995
1995 год в Санкт-Петербурге